Conțești (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița.
 Conțești (Teleorman), een gemeente in het Roemeense district Teleorman.